Soru (Azerbeidzjan), gemeente in het district Lerik in Azerbeidzjan
 Soru (Nepal), gemeente in het district Mugu in Nepal
 Renato Soru, Italiaans ondernemer
 Sõru, dorp in de gemeente Hiiumaa, Estland